Conolly ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Conolly (1807–1842), britischer Reisender, Militär und Diplomat
 John Conolly (1794–1866), britischer Psychiater

Siehe auch:
 Connolly